Sierra Leoonse leone, de munteenheid van Sierra Leone
Leone (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Leone (plaats), plaats op Amerikaans-Samoa

Personen met de achternaam Leone 
Giovanni Leone, een Italiaans politicus
Sergio Leone, een Italiaanse filmregisseur

Zie ook 
Leon, Léon en León (doorverwijspagina)
Leo (doorverwijspagina)